Huziak bezeichnet:

 (4143) Huziak, ein Asteroid des Hauptgürtels

Huziak ist der Familienname folgender Personen:

 Richard Huziak (* 1957), kanadischer Amateur-Astronom